Río Torote kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arroyo de Torote, vattendrag, Madrid, Provincia de Madrid, 
 Río Torete, vattendrag, Kastilien och Leon, Provincia de Soria, 

Robotskapade Spanienförgreningar